Пшемислав (ім'я)

Населені пункти та їхні частини
 Пшемислав — село в гміні Кшешице Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Пшемислав — село в гміні Стеґна Новодворського повіту Поморського воєводства
 Пшемислав — осада в гміні Ресько Лобезького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки